Dobrjanka může být mimo jiné:

 Dobrjanka (Permský kraj) – město v Permském kraji Ruské federace
 Dobrjanka (Černihivská oblast) – město v Černihivské oblasti na Ukrajině